

Antroponimi 
 Emilia – nome proprio femminile
 Emilia – una delle sette fanciulle del Decameron di Giovanni Boccaccio
 Emilia – la moglie di Iago nellOtello di William Shakespeare

Astronomia 
 Emilia – nome italiano dell'asteroide 159 Aemilia

Botanica 
 Emilia – genere delle Asteraceae

Esercito 
 Emilia – Dedicazione del 155º Reggimento artiglieria "Emilia"

Geografia 
 Emilia – regione storica dell'Italia settentrionale, il cui nome deriva dalla omonima strada di fondazione romana Via Emilia, che a sua volta determinò il nome dell'VIII regione di Augusto. Nel XX secolo l'Emilia è stata amministrativamente unita alla Romagna per formare l'attuale regione Emilia-Romagna.
 Emilia – giurisdizione del Tribunale ecclesiastico della Chiesa cattolica. Comprende sei diocesi: Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Carpi e Modena.
 Emilia – territorio interno della Polonia.
 La Emilia – villaggio dell'Argentina

Musica 
 Emilia – cantante svedese
 Emilia – album del 2000 della stessa cantante

Navigazione 
 Emilia – nave italiana costruita nel 1979 per la Tirrenia di Navigazione

Pagine correlate 
 Aemilia
 Via Aemilia (disambigua)